Dit is een lijst van planetoïden 36801-36900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (36801) - || 2000 SZ49|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36802) - || 2000 SJ54|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36803) - || 2000 ST54|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36804) - || 2000 SX61|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36805) - || 2000 SW62|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36806) - || 2000 SD63|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36807) - || 2000 SM67|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36808) - || 2000 SA68|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36809) - || 2000 SZ68|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36810) - || 2000 SN69|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36811) - || 2000 SA70|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36812) - || 2000 SN70|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36813) - || 2000 SS70|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36814) - || 2000 SX71|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36815) - || 2000 SX74|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36816) - || 2000 SD75|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36817) - || 2000 SL76|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36818) - || 2000 SG79|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36819) - || 2000 SO80|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36820) - || 2000 SK82|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36821) - || 2000 SY84|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36822) - || 2000 SH86|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36823) - || 2000 SM86|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36824) - || 2000 SQ86|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36825) - || 2000 SL87|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36826) - || 2000 SS88|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36827) - || 2000 SP89|| 22 september 2000 || A. J. Cecce
|-
| (36828) - || 2000 ST94|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36829) - || 2000 SQ99|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36830) - || 2000 SW100|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36831) - || 2000 SD101|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36832) - || 2000 SA102|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36833) - || 2000 SY103|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36834) - || 2000 SA106|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36835) - || 2000 SF109|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36836) - || 2000 SN109|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36837) - || 2000 SD110|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36838) - || 2000 SK110|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36839) - || 2000 SV110|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36840) - || 2000 SH112|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36841) - || 2000 SM113|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36842) - || 2000 SJ114|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36843) - || 2000 SW116|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36844) - || 2000 SG117|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36845) - || 2000 SX119|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36846) - || 2000 SC121|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36847) - || 2000 SD121|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36848) - || 2000 SV121|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36849) - || 2000 SL122|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36850) - || 2000 SZ122|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36851) - || 2000 SS123|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36852) - || 2000 SA124|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36853) - || 2000 SU124|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36854) - || 2000 SA125|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36855) - || 2000 SB125|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36856) - || 2000 SP125|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36857) - || 2000 SL126|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36858) - || 2000 SO127|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36859) - || 2000 SC136|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36860) - || 2000 SP136|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36861) - || 2000 SG137|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36862) - || 2000 SH140|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36863) - || 2000 SW142|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36864) - || 2000 SO144|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36865) - || 2000 SQ146|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36866) - || 2000 SG147|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36867) - || 2000 SA149|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36868) - || 2000 SP150|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36869) - || 2000 ST150|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36870) - || 2000 SU150|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36871) - || 2000 SV150|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36872) - || 2000 SB151|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36873) - || 2000 SD151|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36874) - || 2000 SF151|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36875) - || 2000 SS151|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36876) - || 2000 SS152|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36877) - || 2000 SX152|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36878) - || 2000 SV153|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36879) - || 2000 SM154|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36880) - || 2000 SP154|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36881) - || 2000 SX154|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36882) - || 2000 SW155|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36883) - || 2000 SN156|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36884) - || 2000 SN158|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36885) - || 2000 SO159|| 27 september 2000 || Spacewatch
|-
| (36886) - || 2000 SV161|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (36887) - || 2000 SA162|| 20 september 2000 || NEAT
|-
| (36888) Škrabal || 2000 SE3|| 29 september 2000 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| (36889) - || 2000 SW166|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36890) - || 2000 SO167|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36891) - || 2000 SJ168|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36892) - || 2000 SB169|| 23 september 2000 || LINEAR
|-
| (36893) - || 2000 SA170|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36894) - || 2000 SK170|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36895) - || 2000 SL171|| 24 september 2000 || LINEAR
|-
| (36896) - || 2000 SQ171|| 25 september 2000 || LINEAR
|-
| (36897) - || 2000 SB172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36898) - || 2000 SE172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36899) - || 2000 SW172|| 27 september 2000 || LINEAR
|-
| (36900) - || 2000 SZ176|| 28 september 2000 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten